Parti colorado peut désigner :
 Parti colorado (Paraguay) ;
 Parti colorado (Uruguay).